

Geografia
Le Roux – villaggio nel comune di Fosses-la-Ville nella provincia di Namur (Vallonia, Belgio)
Le Roux – comune del dipartimento dell'Ardèche (Rodano-Alpi, Francia)
Le Roux – villaggio nel comune di Abriès nel dipartimento delle Alte Alpi (Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Francia)

Persone
Bernard Le Roux – rugbista a 15 sudafricano
Gaspard Le Roux – compositore e clavicembalista francese
Guiraudet le Roux – trovatore francese
Hennie le Roux – rugbista a 15 e dirigente sportivo sudafricano,
Kévin Le Roux – pallavolista francese
Maurice Le Roux – direttore d'orchestra, compositore e musicologo francese
Ollie le Roux – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 sudafricano
Willie le Roux – rugbista a 15 sudafricano 
Yvon Le Roux – calciatore francese

Pagine correlate
Leroux
Roux (disambigua)